Иворра (, , )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сегарра. Занимает площадь 15,4 км². Население — 122 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento 
 Información de la Generalitat sobre Ivorra
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Льейды